Nezara — род клопов семейства настоящие щитники.

Описание 
Среднего размера и крупные клопы длиной 9—18 мм. Тело имеет преимущественно зелёную окраску. Усики состоят из пяти члеников, первый членик короткий и толстый, второй членик вдвое толще и длиннее первого, третий членик немного длиннее второго; четвёртый и пятый примерно равны и немного длиннее третьего. Хоботок четырёх сегментированный, доходящий практически до основания брюшка. Девятый сегмент брюшка самца отчетливо виден. Для многих видов рода характерен полиморфизм окраски, который зависит от условий окружающей среды.

Биология 
Многие представители рода являются полифагами. Вид Nezara viridula, опасным вредителем культурных растений

Классификация 
В состав рода включают 12 видов ныне живущих видов и два известных по ископаемым остаткам из эоценовых отложений Франции.

Кариотип 
В диплоидном наборе исследованных видов (Nezara antennata, Nezara viridula) насчитывается семь пар хромосом.

Распространение 
Представители рода встречаются преимущественно в Афротропике. Один вид (Nezara viridula) является космополитом. Nezara antennata в Ориентальной области и Японии и Nezara yunnana в Ориентальной области.

Примечания 

Pentatominae
Роды полужесткокрылых